Баксан — місто в Кабардино-Балкарії
 Баксан — річка в Росії, в Кабардино-Балкарії
 Баксан — льодовик на Північному Кавказі
 Баксанська ущелина — ущелина на Північному Кавказі, Кабардино-Балкарія
 Баксанська нейтринна обсерваторія
 Баксан (Крим), Саритма — вузька ущелина р. Суат, в районі західного краю Карабі-яйли
 Баксан — колишня назва села Міжгір'я в Криму